En 
 Radomierzyce (Wrocław),
 Radomierzyce (Lusace).